AZ (voetbalclub), een Nederlandse voetbalclub;
 AZ (vrouwenvoetbal), een Nederlandse vrouwenvoetbalclub
 AZ (rapper), een Amerikaanse rapper
 AZ (label), Frans platenlabel
 Academisch ziekenhuis
 Algemeen ziekenhuis
 Ministerie van Algemene Zaken, een Nederlands ministerie;
 Arizona (staat), een staat van de Verenigde staten van Amerika;
 Alitalia, een Italiaanse luchtvaartmaatschappij, waarvan de IATA-code az is;
 AZ, de ISO-landcode voor Azerbeidzjan
 .az, het internetlandcode topleveldomein van Azerbeidzjan
 Aminozuur, de bouwstenen waaruit proteïnen bestaan
 Aristolochiazuur, een kankerverwekkende stof